Соревнования в беге на 200 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили c 18 по 20 августа на Пекинском национальном стадионе.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (20,59 с) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (20,75 с) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований оба рекорда были улучшены Усэйном Болтом и в настоящее время равняются 19,30 с.

Соревнования

Первый раунд 
Первые три спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в следующий раунд соревнований. Также в следующий раунд попадают ещё 8 участников, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменов.

Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:

Второй раунд 
Первые три спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в полуфинал соревнований. Также в следующий раунд попадает ещё четыре участника, показавшие лучшее время среди всех остальных.

Полуфинал 
Первые четыре спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в финал соревнований.

Финал

Примечания 

М